JOMO может значить:
 Леклерк, Жан-Марк (JoMo; род. 1961) — французский певец и эсперантист.
 Japan Energy — японская вертикально интегрированная нефтяная компания.